Boys Will Be Boys (1921), een Amerikaanse film uit 1921
Boys Will Be Boys (1935), een Britse film uit 1935
Boys Will Be Boys (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie 
Boys Will Be Boys (Paulina Rubio), een lied van Paulina Rubio